Street & Racing Technology (обычно называемое просто SRT) — высокопроизводительный автомобильный концерн компании Chrysler, производящий более мощные и спортивные версии автомобилей таких брендов, как Chrysler, Dodge и Jeep.

Число, стоящее после префикса SRT в названии автомобиля, обозначает количество цилиндров двигателя данной модели.

Текущие двигатели

Прошлые двигатели

Галерея двигателей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт SRT

Chrysler